Kompsoscypha är ett släkte av svampar. Kompsoscypha ingår i familjen Sarcoscyphaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Kompsoscypha